Willem Kelder (1895-1985), Nederlands verzetsman en burgemeester
 Lijst van personages uit Goede tijden, slechte tijden (1990-1999)#Willem Kelder